Le xian de Xishui (习水) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian de Xishui (浠水) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.

Homonymie de toponyme